Ивањска (Босанска Крупа);
 Поткозарје (Бања Лука), раније Ивањска.